O apelido de família Pais de Barros (na ortografia arcaica, Paes de Barros) pode referir-se a:

Pessoas 

 Fernão Pais de Barros, sertanista no Brasil Colônia, no século XVIII;
 Ricardo Paes de Barros, economista brasileiro (n. 1954);
 Sebastião Pais de Barros, sertanista do Brasil Colônia, no século XVII;
 Antônio Pais de Barros, barão de Piracicaba;
 Antônio Pais de Barros, presidente do Mato Grosso;
 Francisco Xavier Pais de Barros, barão de Tatuí
 Bento Pais de Barros, barão de Itu.
 Antônio de Aguiar Barros, filho do anterior e marquês de Itu.

Lugares 
 Avenida Pais de Barros, mais importante avenida no bairro da Mooca, na cidade de São Paulo.

Ver também 

Desambiguação
Famílias do Brasil